Resnatac je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno je Bukov Vrh, jugoistočno su Divjake i Gramalj, sjeverozapadno je Brezje Dobransko, sjeverno je Pećišće, istočno je Mala Dobra.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji